Дискография Джорджа Майкла состоит из пяти студийных альбомов, сорока синглов, тридцати одного видеоклипа и одного мини-альбома. За всю свою музыкальную карьеру Джордж Майкл распродал более 90 млн. копий пластинок по всему миру, что делает его одним из самых всемирно известных и богатых певцов Великобритании.

Сольная карьера Майкла началась с 1984 года в связи с выходом его дебютного сингла "Careless Whisper", который взорвал мировые хит-парады, расположившись на 1 месте в чартах двадцати пяти стран, включая США, Австралию, Италию и Великобританию, а также объемы продаж этого сингла составили ок. 6 млн. копий по всему миру.

Альбомы

Студийные альбомы

Сборники и концертные альбомы

Мини-альбомы

Синглы

Промосинглы

Примечания

Ссылки 

 Джордж Майкл - Россия

Джордж Майкл
Дискографии Великобритании
Поп-дискографии